A fleurusi csata több jelentős ütközetre utalhat, amiket a Charleroi-tól északra fekvő, belgiumi Fleurus helység közelében vívtak.

 Fleurusi csata – 1622. augusztus 29-én, a harmincéves háborúban a spanyol sereg vereséget szenvedett a német csapatoktól.
 Fleurusi csata – 1690. július 1-jén, a pfalzi örökösödési háborúban a francia sereg győzelmet aratott az augsburgi liga csapatai (hollandok és osztrákok) felett.
 Fleurusi csata – 1794. június 26-án, a francia forradalmi hadsereg legyőzte a Habsburg császári hadsereget.